Tanga kan avse:

Tangatrosor, en typ av tätt sittande korta damunderbyxor

Geografi

Papua Nya Guinea 
 Tangaöarna, ögrupp

Tanzania 

 Tanga (region), 
 Tanga (stad), regionhuvudort,  

Robotskapade Tanzaniaförgreningar